Thémison (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Thémison de Laodicée, médecin grec () ;
 Thémison d'Érétrie, tyran d’Érétrie () ;
 Thémison de Théra, marchand de l'île de Théra (Santorin).
Thémison de Chypre, tyran destinataire du Protreptique d'Aristote ()